Джон Флэнаган ():
 Флэнаган, Джон (1865—1952) — американский скульптор.
 Флэнаган, Джон (1873—1938) — американский легкоатлет.
  (род. 1944) — австралийский писатель в жанре фэнтези.
  (род. 1975) — американский пловец, чемпион мира 1998 года в командной дисциплине по заплыву на 5 километров на открытой воде.
 Флэнаган, Джон (род. 1993) — английский футболист, игрок футбольного клуба «Ливерпуль».